Na Zuid-Amerika was het weer de beurt aan Azië om in 1982 het wereldkampioenschap hockey voor mannen te organiseren. India, van oudsher een grootmacht in het internationale hockey, mocht 'eindelijk' fungeren als gastheer van wat de vijfde editie van de wereldtitelstrijd zou worden. Plaats van handeling was het Wankhede Stadium in de miljoenenstad Bombay. Het toernooi, onder auspiciën van de wereldhockeybond FIH, had plaats rondom de jaarwisseling: van dinsdag 29 december 1981 tot en met dinsdag 12 januari 1982. Het was voor de laatste keer dat een WK hockey op natuurgras werd gespeeld. Titelverdediger was Pakistan.

Kwalificatie 

•	De inschrijving van Zimbabwe (Afrika) werd vanwege politieke redenen niet geaccepteerd.

Deelnemende landen

Uitslagen

Eerste ronde

Poule A

Poule B

Play-offs

9e-12e plaats

11e/12e plaats

9e/10e plaats

5e-8e plaats

7e/8e plaats

5e/6e plaats

Finaleronde

Halve finales

Troostfinale

Finale

Nederlandse selectie 
 Doelmannen: Pierre Hermans en Joost Claushuis
 Veldspelers: Tim Steens, Ewout van Asbeck, Paul Litjens, Cees Jan Diepeveen, Theodoor Doyer, Ties Kruize, Wouter Leefers, Maarten van Grimbergen, Roderik Bouwman, Tom van 't Hek, Siem Voermans, Job van der Have, Arno den Hartog, Jan Carel Jenniskens
 Bondscoach: Wim van Heumen

Eindrangschikking

Topscorers

Externe links
 Officiële website
 Toernooi op Rediff.com
 Toernooi op Todor66.com

1982 mannen
Hockey in 1982
Hockey in India
Sport in Mumbai
Hockey